Armuña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Armuña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Armuña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar